Anabar (okrug) okrug u otočnoj državi Nauru
Anabar (selo), povijesno selo u istoimenom okrugu
Anabar (izborni okrug), izborni okrug na Nauruu
Anabar (rijeka), rijeka u sjevernom Sibiru